Ю́рий Дми́триевич Цветко́в (23 мая 1933 — 7 июля 2018) — советский и российский , специалист в области химической физики, радиационной и фотохимии, химической радиоспектроскопии. Профессор, доктор химических наук, академик РАН (1997; член-корреспондент АН СССР с 1984).

Биография 
 Родился в г. Твери (Калинин) 23 мая 1933 года, отец — Цветков Дмитрий Михайлович, архитектор, мать — Цветкова (Абрамова) Татьяна Васильевна, бухгалтер. Окончил школу в Твери.
 В 1957 году окончил Московский физико-технический институт.
 В 1957—1959 годах работал в Институте химической физики АН СССР.
 В 1959 г. вместе со своим научным руководителем академиком В. В. Воеводским переехал в Сибирь, в Новосибирский Академгородок.
 С 1959 года работал в Институте химической кинетики и горения СО АН СССР (СО РАН).
 1983—1993 гг. — главный учёный секретарь СО АН СССР (СО РАН, 1992).
 С 1984 года — член-корреспондент АН СССР.
 С 1997 года — академик РАН.
 1993—2003 — директор ИХКГ СО РАН.
 С 2003 года — советник РАН.
 2002—2005 года — Президент Международного общества электронного парамагнитного резонанса (ЭПР).
 С 2010 — Почётный член Международного общества ЭПР.

Основные результаты 
Академик РАН  Ю.Д. Цветков — учёный с мировым именем, выдающийся радиоспектроскопист, крупный специалист в области химической физики. Он один из инициаторов развития и широкого применения химической радиоспектроскопии.

Им разработан и впервые использован в практике физико-химических исследований метод электронного спинового эха (ЭСЭ), открывший новые возможности в химии и физике свободных радикалов.  Методом ЭСЭ исследовано пространственное распределение радикалов и трековые эффекты в различных облучённых веществах.

Впервые обнаружены и детально исследованы модуляционные явления в ЭСЭ полиориентированных систем.  Эти работы Ю.Д. Цветкова и его научной школы создали основы нового направления в радиоспектроскопии – ЭПР-Фурье-спектроскопию, обладающую высокой разрешающей способностью, а также впервые развита импульсная ЭПР спектроскопия дипольных взаимодействий (PELDOR), позволяющая измерять расстояния между парамагнитными частицами в нанометровом диапазоне — направление, определяющее главный фронт работ в современной химической радиоспектроскопии.

Под руководством Ю.Д. Цветкова получены новые данные о строении ловушек для электронов, атомов и радикалов в облучённых матрицах, структуре сольватных оболочек для ряда органических радикалов и о взаимодействиях радикалов и атомов с твёрдыми адсорбентами, исследованы пространственное распределение радикалов и трековые эффекты а различных облучённых веществах.

Особенностью исследований научной школы академика Ю.Д. Цветкова становится широкое приложение радиоспектроскопии в химии, которое сочетается с разработкой новых эффективных физических методов. Приборы и методики, разработанные под его руководством, были столь уникальными, что ещё во времена СССР к нему для совместной работы приезжали коллеги из Соединённых Штатов, Нидерландов, ГДР.

В последнее время развитые им методы всё чаще применяются при изучении структуры и динамики сложных биологических объектов. В частности, Ю.Д. Цветковым обнаружен и детально изучен универсальный либрационный тип движения молекул в биомембранах, исследовано конформационное строение и аггрегация спин-меченных мембранно-модифицирующих белков.
Основные работы:
 Электронное спиновое эхо и его применение. Новосибирск, 1976. 342 с. (в соавт. с К. М. Салиховым и А. Г. Семёновым);
 Динамика молекул в неупорядоченных средах. Новосибирск, 1991. 117 с. (в соавт. с С. А. Дзюбой);
 Electron spin echo envelope modulation (ESEEM) spectroscopy. CRC Press, 1992. 430 p. (co-auth. with S. Dikanov);
 Peptide аggregation and сonformation рroperties as studied by рulsed еlectron-еlectron double resonance // Biol. magnetic resonance. 2004. Vol.21 EPR: Instrumental Methods. P. 385—433.
 Импульсный двойной электрон-электронный резонанс (PELDOR) — спектроскопия ЭПР в нанометровом диапазоне расстояний // Успехи химии, 2008 (в соавт. с А. Д. Миловым и .А. Г. Марьясовым).

Награды 
 орден «Знак Почёта» (1967)
 орден Дружбы народов (1986)
 лауреат Государственной премии СССР в области науки и техники (1988)
 орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (1999)
 Серебряная медаль Международного общества ЭПР за работы в области применения ЭПР в химии (1999)
 Международная Брукеровская премия (2006)
 Международная премия имени В. В. Воеводского (2008)
 Международная премия имени Завойского (2013)

Примечания

Ссылки 
 
 Статья в справочнике СО РАН
 Биобиблиография Ю. Д. Цветкова на сайте Отделения ГПНТБ СО РАН
 Профиль Ю. Д. Цветкова в проекте "Календарь памятных дат" Отделения ГПНТБ СО РАН
 

Химики СССР
Преподаватели Новосибирского государственного университета
Выпускники физико-химического факультета Московского физико-технического института
Сотрудники СО АН СССР